Села:
 Леляки — Вінницька область, Жмеринський район
 Леляки — Київська область, Бориспільський район
 Леляки — Полтавська область, Лубенський район
 Леляки — Чернігівська область, Прилуцький район